Francis Bourrec, né à Bordeaux (Gironde) le , est un saxophoniste de jazz français.

Biographie 

Élève de Jean-Marie Londeix, il se perfectionne en jazz au Berklee College of Music à Boston (U.S.A) auprès de . Il conjugue une carrière de saxophoniste de jazz et de pédagogue (professeur de saxophone au  Centre d’informations musicales CIM - Paris, professeur d’histoire, sociologie et pratique du jazz à l’Université Bordeaux III Michel de Montaigne). Il a joué en tant que saxophoniste soliste au sein de l’ONJ avec Gil Evans, Steve Swallow, Peter Erskine, Toots Thielemans, Michel Colombier, Ernie Watts, Randy Brecker et joué dans de nombreux festivals nationaux et internationaux. Il est membre du TSG (ténor saxophone génération).

Francis Bourrec est lauréat du premier prix du Festival de jazz de La Défense (1978), en quartet avec , guitare ; Philippe Laccarrière, contrebasse ; Jo Benotti, batterie.

Discographie 
 So many Lifetimes (Aydın Esen)
 Victim of Love (Dee Dee Bridgewater)
 Richard Hertel ensemble
 OK (R. Bonin)
 Alhambra  (Francis Bourrec / R. Bonin trio)
 L’Occidentale de Fanfare
 Jazzcogne (Bernard Lubat)
 Onde Colorée (Post Image)
 Biarritz (M. Delakian)

Notes et références 

Naissance à Bordeaux
Naissance en février 1955
Saxophoniste français de jazz